Macfie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John William Scott Macfie
 J.W.S. Macfie